Komornik (otok)
komornik (činovnik)